Dezintegracja skał
 Dezintegracja – termin z zakresu psychologii (zob. dezintegracja pozytywna)